Itu o ITU puede hacer referencia a:

 Itu (ciudad), una ciudad del Estado de São Paulo, Brasil.
 Río Itu - un río del Estado de Rio Grande do Sul, Brasil.
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Unión Internacional de Triatlón

 Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo. Uruguay Más información en  http://www.fadu.edu.uy/itu/

Infección del tracto urinario.